Mogami peut faire référence à :
 Mogami, un bourg au nord de la préfecture de Yamagata au Japon,
 district de Mogami, un district de la préfecture de Yamagata,
 le Mogami, un fleuve de la préfecture de Yamagata,
 , un croiseur japonais dont le nom vient du fleuve,
 clan Mogami, un clan de l'époque médiévale japonaise,
 Mogami Tokunai (1754-1755 ?-1836), samouraï japonais, géographe et explorateur.